Peter Watson este un nume propriu care se poate referi la:

Peter William Watson (1761–1830), botanist și comerciant englez 
Peter Watson (fabricant de pantofi) (fl. 1824), fabricant de pantofi și activist politic, Chester-le-Street, Anglia
Peter Watson (mecena) (1908–1956), colecționar de artă, mecena și editor britanic
Peter Watson (fotbalist, născut 1934) (1934–2013), jucător la Nottingham Forest și Southend United 
Peter Watson (fotbalist, născut 1935) (1935–2016), jucător la Workington
Peter Watson (episcop) (născut 1936), arhiepiscop Anglican de Melbourne, 2000–2005
Peter Watson (muzician) (născut 1941), chitarist de rock și membru al trupei The Action
Peter Watson (istoric) (născut 1943), istoric și autor englez
Peter Watson (fotbalist, născut 1944), fotbalist nord-irlandez 
Peter Watson (politician) (născut 1947), membru al parlamentului din Australia de Vest 
Peter Watson (ciclist) (născut 1950), ciclist englez
Peter Watson (fotograf) (născut 1952), fotograf de peisaje